Александр Николаевич Александров: Александров, Александр Николаевич (1901—1973) — советский цирковой артист.
 Александров, Александр Николаевич (род. 1960) — белорусский дипломат.